|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Guangzhou (officieel Guangzhou International Women's Open) van 2005 vond plaats van 26 september tot en met 2 oktober 2005 in de Chinese stad Guangzhou. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Li Na was het derde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Vera Zvonarjova kwam niet verder dan de eerste ronde.

De ongeplaatste Yan Zi uit China won het toernooi. In de finale versloeg zij de als zesde geplaatste Spaanse Nuria Llagostera Vives, die bij een achterstand van een set en twee breaks de strijd moest staken wegens een hamstringblessure. Yan wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Li Ting en Sun Tiantian hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Li speelde samen met Li Na, met wie zij een wildcard voor het toernooi had gekregen – zij wonnen hun openingspartij, maar moesten voor de tweede ronde verstek laten gaan, wegens zonnesteek van Li Na. Sun en haar partner Hao Jie strandden in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Yan Zi en Zheng Jie, bereikte de halve finale. Daar moesten zij verstek laten gaan, wegens schouderblessure van Yan.

Het als derde geplaatste duo Maria Elena Camerin en Emmanuelle Gagliardi won het toernooi. Nadat zij de tweede ronde en de halve finale wegens walk-over hadden mogen overslaan, versloegen zij vervolgens in de finale de ongeplaatste zussen Neha en Shikha Uberoi in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. De Zwitserse Gagliardi had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Italiaanse Camerin geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Guangzhou 2005
Guangzhou